Гори може да се отнася за:

 Гори, град в Грузия;
 Гори, административен район в Грузия;
 Гори, град в Ирландия.
 Гора – съвкупност от дървесна растителност